Der Dreiband Grand Prix 1992/2 war das 35. Turnier in dieser Disziplin des Karambolagebillards und fand vom 17. bis zum 25. Januar 1992 in Rhoon statt.

Das UMB/BWA-Turnier wurde als "DUTCH OPEN 1992" ausgetragen.

Geschichte 
Mit einer überragenden Leistung gewann Raymond Ceulemans in Rhoon sein fünftes Grand-Prix-Turnier. Im Finale besiegte er seinen Landsmann Ludo Dielis mit 3:1 Sätzen. Platz drei sicherte sich der Niederländer Dick Jaspers durch einen 2:0-Sieg gegen den Japaner Yoshiko Mano.

Turniermodus 
Es wurde ein Qualifikationsturnier gespielt. Wie viele Runden gespielt wurden und wie viele Spieler am Start waren ist nicht bekannt.
Bei MP-Gleichstand wurde in folgender Reihenfolge gewertet:

 MP = Matchpunkte
 SP = Satzpunkte
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

In der Endtabelle wurde das Ranking nach dem GD gewertet.

Abschlusstabelle

Endrunde

K.-o.-Phase 

Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet. Legende: 1. Satz/2. Satz/3. Satz/4. Satz/5. Satz

Einzelnachweise 

1992/2
Karambolageveranstaltung 1992
Billardturnier in den Niederlanden
Sportveranstaltung in Zuid-Holland
Sport (Albrandswaard)